Бољевац је седиште општине Бољевац у Зајечарском округу. Према попису из 2011. било је 3333 становника.

Овде се налазе Црква Св. Илије у Бољевцу, Стара апсана у Бољевцу и Кућа Добросава Петровића.

Демографија 
У насељу Бољевац живи 3018 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 38,5 година (37,2 код мушкараца и 39,7 код жена). У насељу има 1300 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 2,91.

Ово насеље је углавном насељено Србима (према попису из 2002. године).

Референце

Спољашње везе 

 Званичан сајт општине Бољевац
 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)
 У еколошкој општини фабрике без димњака („Политика“, 9. јул 2012)

 
Насељена места
Бољевац